

Geografia
Beer – paese del Devon (Regno Unito)

Persone
Amalie Beer – salottiera ebrea tedesca
Anthony Stafford Beer – accademico britannico
August Beer – fisico, chimico e matematico tedesco
Bruno Beer – architetto italiano
Erich Beer – ex calciatore tedesco
Georg Joseph Beer – oculista austriaco
Katja Beer – ex biatleta tedesca
Madison Beer – cantante statunitense
Paula Beer – attrice tedesca
Wilhelm Beer – banchiere e astronomo tedesco

Altro
1896 Beer – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Cratere Beer

Altri progetti